Niemcy:
 Lühe – rzeka w Dolnej Saksonii
 Lühe – gmina zbiorowa w Dolnej Saksonii